Людовик Фабрегас (; род. 1 июля 1996, Перпиньян) — французский гандболист, выступает за клуб «Барселона» и сборную Франции.

Карьера 
Клубная
Людовик Фабрегас воспитанник клуба «Монпелье». Фабрегас начал профессиональную карьеру в 18 лет, подписав контракт с клубом Монпелье по схеме (3+1). По итогам сезона чемпионата Франции 2015/16 Фабрегас стал лучшим игроком оборонительного плана. В марте 2018 года перешёл в испанский клуб «Барселона».

В сборной
Людовик Фабрегас играл за юношескую сборную Франции среди мужчин (до 19 лет). В 2015 году, участвовал в составе Франции среди мужчин на чемпионате Европы среди юношей до 19 лет, он стал обладателем бронзовых медалей чемпионата Европы. С 2015 года выступает за сборную Франции.

Титулы 
Клубные
 Обладатель кубка Франции: 2016
 Обладатель кубка Французской лиги: 2016
 Победитель Лиги чемпионов ЕГФ: 2018, 2021, 2022
 Победитель чемпионата Мира: 2017
 Чемпион Испании: 2019, 2020, 2021, 2022
 Обладатель кубка Испании: 2019, 2020, 2021, 2022

Статистика 
Клубная статистика Людовика Фабрегаса.

Примечания

Ссылки 
 

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Франции
Игроки сборной Франции по гандболу
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Игроки ГК «Монпелье»
Игроки ГК «Барселона»